Stroici este un nume de familie românesc care se referă la:

 Luca (Lupu) Stroici (secolul XVI  secolul XVII), un boier cărturar român, mare logofăt al Moldovei între 1580  1591
 Manole Stroici (1897, Iași  1991, București), un cunoscut solist de romanțe și tangouri

Numele Stroici este prezent si in opera istorica:"Alexandru Lapustranu" de Constatin Negruzzi.Numele de familie Stroici fiind purtat de un mare boier din Tara Moldovei.Acest lucru denota legatura numelui cu marile familii boieresti din Europa de Est.

Vezi și 
 Stroe (dezambiguizare)

Nume de familie românești